Esapekka Lappi (ur. 17 stycznia 1991 w Pieksämäki) – fiński kierowca rajdowy. Obecnie reprezentuje barwy zespołu Toyota Gazoo Racing WRT, a wcześniej Citroën Total WRT i Škoda Motorsport.

W rajdach zadebiutował mając 16 lat. W roku 2012 zdobył mistrzostwo Finlandii samochodem Ford Fiesta S2000, wygrywając wszystkie siedem eliminacji krajowych. W tym samym roku jako najmłodszy kierowca w historii wygrał Rajd Polski. W roku 2013 w klasie WRC-2 wygrał rajd Portugalii, a w 2017 roku za kierownicą Toyoty Yaris WRC odniósł pierwsze zwycięstwo w WRC – wygrał Rajd Finlandii. Pod koniec 2018 opuścił Toyotę i podpisał kontrakt z Citroënem.

Zwycięstwa w rajdach WRC

Starty w rajdach WRC 

|}

Przypisy 

Urodzeni w 1976
Fińscy rajdowcy
Ludzie urodzeni w Pieksämäki